Decagny est un patronyme porté notamment par :

 Jean-Claude Decagny (1939-2018), homme politique français ;
 Paul Decagny (1804-1893), prêtre du diocèse d'Amiens, chercheur et monographe picard du XIXe siècle.